Alizée Poulicek, Miss Belgique 2008
  (1974-), animateur médiatique tchèque.
 , joueur tchèque de hockey sur glace.